Le Masters de Miami 1993 s'est déroulé du 8 au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Pete Sampras remporte le tournoi en simple en battant MaliVai Washington en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Richard Krajicek et Jan Siemerink s'imposent en finale face à Patrick McEnroe et Jonathan Stark. Il s'agit de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1993 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 1993) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1993
Tennis aux États-Unis en 1993
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1993